Dan (Daniel) Stewart est un metteur en scène et chorégraphe américain.

Il a mis en scène Aïda d'Elton John et Tim Rice et a chorégraphié Tommy des Who, Le Roi et moi (The King and I), Mozart l'Opéra Rock (comédie musicale)|Albert Cohen et Dove Attia, Guys and Dolls et Footloose.

Metteur en scène américain
Chorégraphe américain
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)